Jaume Ferrer (navegant), explorador de la costa d'Àfrica occidental el 1343
 Jaume Ferrer de Blanes (1445), cosmògraf, escriptor i mercader
 Jaume Ferrer-Calbeto Ferrer, farmacèutic
 Jaume Ferrer i Graupera, (1963, Barcelona), directiu esportiu barceloní
 Jaume Ferrer i Piñol (1934), periodista i escriptor igualadí
 Jaume Ferrer Ribas (1969), polític formenterenc
 Jaume Ferrer i Bassa (1285 - 1348), pintor i miniaturista aragonès
 Jaume Ferrer I (Lleida, segles XIV - XV), pintor lleidatà del gòtic internacional
 Jaume Ferrer II (Lleida, segle XV), pintor lleidatà del gòtic internacional
 Jaume Ferrer i Parpal (1817 - 1897), metge, gramàtic i lexicògraf menorquí
 Jaume Ferrer Massanet (1872 - 1922), fotògraf palafrugellenc
 Jaume Ferrer Hernández (1883 - 1922), farmacèutic, químic i oceanògraf menorquí
 Jaume Joan Ferrer Sancho (Palma, 1958), escriptor mallorquí